

Nom commun 

 Quenot est un des noms vulgaires du Bois de sainte Lucie ;

Patronyme 
 Fanny Quenot, athlète française ;
 François Marie Quenot, astronome français de l'époque révolutionnaire ;
 Katherine Quenot, écrivain français.